С
Синглы по алфавиту
Песни по алфавиту
Синглы 2018 года
Проект:Музыка:Последняя правка в 2023 году
Проект:Музыка:Последняя правка в текущем месяце

"  Spotlight  " (з  англ.  -  "Увага") - пісня американського музичного продюсера  Marshmello  і репера  Lil Peep  .   Вона була випущена  12 січня   2018 року  , як данина поваги Lil Peep після його  смерті  .   Marshmello спочатку не планував випускати пісню, поки мати Lil Peep не зробила такого запиту.   Пісня є першим посмертним релізом репера.

Історія 
Marshmello був одним із перших артистів танцювального співтовариства, коментували смерть Lil Peep.   У серії твітів Marshmello каже, що Lil Peep був "найприємнішою людиною" і що вони говорили про співпрацю тиждень тому.   «Lil Peep був наймилішою людиною.   Тусуватися з ним, говорити з ним про музику, музичні ідеї, які ми збиралися робити разом і гастролювати, було так здорово.   Всі сумуватимуть за тобою, чуваку», — писав він  .   20 листопада 2017 року Marshmello зробив наживо віддав шану у своєму виступі на фестивалі GoldRush в Аризоні, змішавши пісню репера «Beamer Boy» у своєму наборі, так само велике зображення Lil Peep з написом «RIP» з'явилося на екрані позаду нього [2  .  

20 грудня 2017 року було оголошено, що Marshmello випустить пісню 12 січня 2018 року.   Прес-секретар сказав, що вони почали працювати над піснею до того, як Lil Peep помер, і що вона супроводжуватиметься музичним відео  .   У той час як деякі шанувальники сумнівалися у вирішенні Marshmello, так як інші художники утримуються від своєї роботи з Lil Peep, він показав, що мати Lil Peep закликала його випустити його як данину її синові.   Він написав у твіттері: "Я не планував випускати пісню, поки мама не простягла руку і не сказала мені, що хоче, щоб пісню її сина випустили ... що мені тепер робити?"  .   10 січня 2018 року Marshmello представив назву пісні та обкладинку в соціальних мережах  .   Пізніше він завантажив короткий аудіо-прев'ю треку в соціальні мережі  .  

Marshmello похвалив ентузіазм Lil Peep щодо створення музики у заяві, написавши: «Lil Peep приніс хвилювання у музику, яка була безпрецедентною для всіх, кого я коли-небудь зустрічав.   Ми разом розпочали ідею, яку, на жаль, так і не змогли офіційно закінчити разом.   Коли я слухаю цей трек, маю мурашки по шкірі від бажання, щоб він його почув.   Ця пісня присвячена матері, сім'ї, друзям та шанувальникам Lil Peep.   Гас житиме вічно завдяки своїй музиці, і це те, за що ми всі повинні бути дуже вдячні»  .   Мати Lil Peep додала, що вона була вдячна, що Marshmello випустив пісню, оскільки вона продовжувала «дозволяти голосу Lil Peep бути почутим через його мистецтво»  .

Відгуки 
Беатріс Хейзлхерст з  Paper  розглядала його як «класичний приклад емо-гаражного репу Lil Peep, який зробив його таким популярним»  .   Колін Джойс з  Vice  назвав пісню «розбивачем сердець» і описав її як «повільну, але зоряно-оку»  .   Джефф Бенджамін з  Fuse  написав, що він «шанує фірмовий треп/емо звук Lil Peep та його вміння жорстокого чесного оповідання», і що «трек вказав на великі речі, що приходять для Lil Peep, коли він наближався все ближче і ближче до основної доступності, приносячи захоплюючий новий зовнішній вигляд та звук на сцену».   Він зазначив, що пісня не має фірмового звуку Marshmello і "замість цього грає більше стилів пастки Lil Peep"  .   Так само, Ерік Скелтон з  Complex  висловив думку, що він відхиляється від стилю Marshmello, і «більше відповідає шорсткою поп-панк естетиці Lil Peep»  .   Карлі Пауелл з EDM також написала: "не чекайте звичайного, ігристого Marshmello, тому що сміливий стиль Lil Peep знаходиться попереду і в центрі цього"  .   Джон Відерхорн з CBS Radio  написав: "Меланхолійний трек поєднує мелодійний вокал з плавним репом, а тексти звернені до хворобливого розставання"  .   Моллі Худельсон із  Substream Magazine  висловила думку, що він «похмуріший за звучанням, ніж більшість релізів Marshmello», і виявила, що «теми душевного болю і почуття» знову в повній самоті «ставляться до всіх, хто пройшов через розпад або іншим чином втратив когось, кого вони любили»

Відгуки 
Беатріс Хейзлхерст з Paper розглядала його як «класичний приклад емо-гаражного репу Lil Peep, який зробив його таким популярним»  . Колін Джойс із Vice назвав пісню «розбивачем сердець» і описав її як «повільну, але зірково-оку»  . Джефф Бенджамін з Fuse написав, що він «шанує фірмовий треп/емо звук Lil Peep та його вміння жорстокого чесного оповідання», і що «трек вказав на великі речі, що приходять для Lil Peep, коли він наближався все ближче і ближче до основної доступності, приносячи захоплюючий новий зовнішній вигляд та звук на сцену». Він зазначив, що пісня не має фірмового звуку Marshmello і «замість цього грає більше стилів пастки Lil Peep»  . Так само, Ерік Скелтон з Complex висловив думку, що він відхиляється від стилю Marshmello, і «більше відповідає шорсткою поп-панк естетиці Lil Peep»  . Карлі Пауелл з EDM також написала: "не чекайте звичайного, ігристого Marshmello, тому що сміливий стиль Lil Peep знаходиться попереду і в центрі цього"  . Джон Відерхорн із CBS Radio написав: «Меланхолійний трек поєднує мелодійний вокал із плавним репом, а тексти звернені до хворобливого розставання»  . Моллі Худельсон із Substream Magazine висловила думку, що він «похмуріший за звучанням, ніж більшість релізів Marshmello», і виявила, що «теми душевного болю і почуття» знову в повній самоті «ставляться до всіх, хто пройшов через розпад або іншим чином втратив когось, кого вони любили»  .

Чарти

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертифікація

Примітки 

Сингли 2018
Пісні за алфавітом